Baigura est un nom de montagne basque signifiant 'bout de vallée'. On lui doit :
 le Baigura (1477 m) sur la rive gauche de l'Irati en Navarre (Espagne)
 le Baïgura (897 m) à l'émergence de l'Aran et de l'Arbéroue entre le Labourd et la Basse-Navarre (France)

Homonymie de toponyme